Le terme ligne 49 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 49 du tramway de Budapest ;
Ancien service partiel de la ligne 50 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Ligne 49 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

49